Čatež (mythologie), Sloveense mythologisch wezen
Čatež ob Savi, plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Brežice
Čatež (Trebnje), plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Trebnje